Rouxel est le nom de plusieurs personnalités :
 André Rouxel (1946-), homme politique français,
 Anne-Laure Rouxel (1972-), danseuse et chorégraphe1 française,
 Charles Rouxel, né le  surnommé Charly Rouxel, est un coureur cycliste, 
 Christophe Rouxel (?-), metteur en scène français, 
 Diane Rouxel (1995-), actrice française, 
 Guy Rouxel (1926-2016), joueur de football français,
 Jacques Rouxel (1931-2004), créateur des Shadoks,
 Jean Rouxel (1530-1586) , jurisconsulte, poète et professeur royal en éloquence,
 Jean Rouxel (1935-1998), chimiste français du ,
 Jean-Philippe Rouxel (1966-), coureur cycliste français,
 Laëtitia Rouxel (1979-), dessinatrice de bande dessinée française,
 Lionel Rouxel (1970-), footballeur français,
 Roger Rouxel (1925-1944), résistant français, soldat volontaire de l'armée française de libération,
 Thomas Rouxel (1983-), navigateur et skipper français,
  (1991-), joueur français de badminton.

Famille Rouxel de Grancey 
 François Rouxel de Médavy (1604-1691), archevêque de Rouen, frère de Jacques
 Jacques Rouxel de Grancey (1603-1680), maréchal de France
 Pierre Rouxel, comte de Grancey et de Médavy (1626-1704)
 Jacques Eléonor Rouxel de Grancey (1655-1725), maréchal de France, petit-fils du précédent,
 Philippe François Rouxel de Blanchelande (1735-1793), gouverneur français de Saint-Domingue, petit-fils du précédent.
 Louis-François Rouxel, comte de Grancey (1667-1728), chef d'escadre fils de Pierre Rouxel, demi-frère de Jacques Eléonor Rouxel 
 François Bénédict de Rouxel, marquis de Grancey (1635-1679), lieutenant général des armées navales, fils de Jacques, frère de Pierre

Lien externe

Voir aussi
 
 
Patronyme breton